Агва Клара има више значења:
 Агва Клара (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Клара (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Клара (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Клара (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Клара (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Клара (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Клара (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Клара (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Клара, Ла Конча (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Клара (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агва Клара (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику